BJJ steht für:
 Brazilian Jiu-Jitsu
 Wayne County Airport (IATA-Code), Flughafen von Wooster (Ohio), Wayne County, Ohio

bjj steht für:
 Kanauji (ISO-639-3-Code), eine der Hindi-Sprachen

Abkürzung